Take Your Time – album di Scatman John del 1999
 Take Your Time – singolo di Scatman John del 1999
 Take Your Time – singolo di Sam Hunt del 2014